différence de potentiel, un synonyme de tension électrique ;
 Deutsche Demokratische Partei, un parti politique allemand de la République de Weimar ;
 Delivered Duty Paid, un incoterm ;
 DDP, une marque de vêtements ;
 , un format de fichier pour le mastering de CD audio ;
 DoDonPachi, un jeu vidéo de type manic shooter développé par Cave et édité par Atlus ;
 densité de probabilité, une abréviation couramment utilisée en théorie des probabilités ;
 Diamond Dallas Page, un catcheur américain ;
 droit distinct et permanent, un droit de superficie (servitude) établi pour une durée de  au moins selon le droit Suisse (art. )  ;
 , un protocole client–serveur pour l'accès aux bases de données.

Notes et références